Knut von Dänemark ist der Name folgender Personen:
 Knut von Dänemark (1900–1976), dänischer Thronfolger

Könige:
 Knut I. (Dänemark), legendärer König in Dänemark im 10. Jahrhundert
 Knut IV. (Dänemark) (um 1043–1086), König von Dänemark
 Knut V. (Dänemark) (vor 1130–1157), König von Dänemark
 Knut VI. (1162/63–1202), König von Dänemark